El término Guaviare puede hacer referencia a:

 el departamento del Guaviare, en el suroriente de Colombia;
 la comisaría del Guaviare, predecesora del departamento actual;
 el río Guaviare, curso de agua en la Orinoquia colombiana.